The Sims 3: Generations (Os Sims 3: Gerações em Portugal e The Sims 3: Gerações no Brasil), é o quarto pacote de expansão do jogo de computador de simulação de vida The Sims 3 lançado em 2 de Junho de 2009 nos Estados Unidos. Este pacote de expansão foi lançado a 31 de maio de 2011 nos Estados Unidos, em 3 de junho de 2015 na União Europeia e no Brasil em 31 de Maio de 2011.

Descrição da Expansão 
Nesta quarta expansão, The Sims 3 Gerações, Sims de todas as idades poderão apreciar novas atividades. As crianças podem estar com os amigos nas casas nas árvores. Os adolescentes podem pregar partidas hilariantes. Os adultos podem ter crises de meia idade. Pode-se desfrutar de inúmeras atividades para uma vida rica de experiências com os seus Sims.

Comece no mundo imaginário da infância e depois abraçar o drama da adolescência. Experimente realidades complicadas da vida adulta, colhendo os benefícios do crescimento em cada fase da vida. A riqueza de opções de novas atividades torna a vida dos seus Sims mais significativas do que nunca, seja qual for a sua idade. Com novas celebrações e eventos dramáticos a vida dos Sims tem formas totalmente novas para expressarem sua criatividade, The Sims 3 Gerações permite que os seus Sims vivam a vida ao máximo!

Características  
 Sims de todas as idades podem desfrutar de novas atividades. As crianças podem ficar com os seus amigos em casas de árvores. Adolescentes podem fazer travessuras hilariantes. Os adultos podem sofrer crises de meia-idade.
 Quer se trate de uma festa violenta com todos os adolescentes, enquanto os pais estão fora, a festa de formação do ensino secundário ou de casamentos, há uma variadíssima escolha novas festas para cada idade!
 Imensas novas interacções, desde despedidas de solteiro, a brincadeiras, ficar de castigo por ter recebido más notas escolares, até ouvir rumores, na cidade, sobre Sims que traem seus cônjuges!
 Sims vão aproveitar todas as formas novas de mexer com jogos criativos, incluindo a química, até criar os seus próprios filmes caseiros, os quais eles podem assistir em suas TV's, possibilidade de mascararem-se de astronautas, dinossauros, princesas.
 Todas as novas actividades, festas, e dramas são mais fáceis do que nunca de lembrar e relembrar, com um sistema de novas memórias que mantém o controle de momentos importantes da vida e também permite que você os compartilhe no Facebook ou na sua página Sims3.
 Novas interações fora adicionadas,como "Ver as estrelas","Dar flores","Colocar de castigo.

Criatura da Expansão 
Como em toda expansão da série The Sims, The Sims 3 - Gerações também traz uma nova criatura: os Amigos Imaginários. Eles vestem macacões, têm algumas costuras no corpo e braços articulados. Seus pés possuem pregos, sendo a coloração do pé direito diferente da do pé esquerdo. Pode ter cores variadas, como verde-azul, laranja-amarelo. Só é visto pela criança que o criou, e ela não pode ver outros amigos imaginários. O amigo imaginário anda engraçado, parece que está dançando. Pode ser obtido de duas maneiras. Quando o bebê nasce, recebe o boneco, que fica em seu inventário. Se o bebê brincar muito com ele, irá aparecer dois avisos dizendo que a criança/bebê e o brinquedo se dão muito bem. Depois desses avisos, tire o boneco do inventário da criança/bebê e o brinquedo se tornará o amigo imaginário. O segundo método é mudar uma família com uma criança para a vizinhança desejada, ela terá 70% de chances de vir com o boneco.

Recepção 
Teve recepção mista da crítica, eles dizem que a expansão era interessante e divertida, Mas que poderia ter sido adicionado no jogo base. Já a maioria do público tem a mesma opinião dos críticos.

Ligações externas 
 

Pacotes de expansão de The Sims